La gara di triathlon dei Goodwill Games del 1994 si è tenuta a San Pietroburgo (Russia).

Tra gli uomini ha vinto il britannico Simon Lessing, mentre tra le donne ha trionfato la francese Isabelle Mouthon-Michellys.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Voci correlate 
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 1994
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 1994

Collegamenti esterni 
 
 

III Goodwill Games
Triathlon ai Goodwill Games
Goodwill Games
Goodwill Games 1994